Dover (district), een district in het Engelse graafschap Kent
Dover (Engeland), de havenplaats in Engeland
Dover (parochie), een parochie in de Deense gemeente Skanderborg
Dover (Alberta), een plaats in de Canadese provincie Alberta
Dover (Newfoundland en Labrador), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
Dover (Nova Scotia), een plaats in de Canadese provincie Nova Scotia
Dover (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië

Plaatsen in de Verenigde Staten:

Overige:
Dover (band), een Spaanse popband
Dover Publications, een uitgever van goedkope Engelstalige paperbackedities, meestal heruitgaven van wat oudere boeken